Mužská dvouhra UniCredit Firenze Open 2022 probíhala v první polovině října 2022. Do singlové soutěže florentského tenisového turnaje hraného na tvrdém halovém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o první turnaj na okruhu ATP Tour ve  Florencii od roku 1994. Organizátoři získali během července 2022 jednoletou licenci po zrušení podzimních turnajů v Číně kvůli proticovidovým omezením.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, 22letý Kanaďan Félix Auger-Aliassime, jenž ve finále zdolal americkou světovou pětasedmdesátku J. J. Wolfa po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně i celé kariéře si na okruhu ATP Tour připsal druhé turnajové vítězství, jímž navázal na únorový triumf z Rotterdam Open 2022. Z dalších devíti kariérních finále odešel třináctý muž žebříčku poražen. Bodový zisk mu zajistil návrat do elitní světové desítky, kterou po skončení uzavíral.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Firenze Open
ATP Tour 2022